Палладио () — итальянская фамилия.

Известные носители:

 Палладио, Андреа (1508—1580; настоящее имя — Андреа ди Пьетро) — итальянский архитектор позднего Возрождения.
 Палладио, Сэм (род. 1986) — английский актёр и музыкант.

См. также 
 Палладий
 Palladio — музыкальное произведение Карла Дженкинса.